

Топоніми 

 Іто (Сідзуока) — місто в Японії, в префектурі Сідзуока
 Ель-Іто — муніципалітет в Іспанії

Персоналії 

Іто — це загальне японське прізвище:
 Іто Дайкі — японський стрибун з трампіна
 Іто Дзякутю — японський художник
 Іто Кійосі — японський математик.
 Іто Сатіко — японська софтболістка
 Іто Хіробумі — політик
 Іто Юкі — японська стрибунка з трампіна

Математика 

 Лема Іто — використовується в стохастичному аналізі
 Стохастичне числення Іто — математична теорія, що описує методи маніпулювання з випадковими процесами
 Формула Іто — формула заміни змінної у стохастичному диференціальному рівнянні

Японські прізвища